Slaney (rivier), een rivier in Ierland
Slaney (motorfiets), een Brits motorfietsmerk